Люксе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Манль. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16196.

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к юго-западу от Парижа, в 80 км южнее Пуатье, в 28 км к северу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 790 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 425 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 304 были экономически активными, 121 — неактивными (показатель активности — 71,5 %, в 1999 году было 65,9 %). Из 304 активных работали 260 человек (146 мужчин и 114 женщин), безработных было 44 (16 мужчин и 28 женщин). Среди 121 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 55 — пенсионерами, 44 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дольмен Фолатьер. Исторический памятник с 1957 года
 Могильный курган Фолатьер. Исторический памятник 1957 года
 Дольмен Ла-Мот-де-ла-Гард. Исторический памятник 1889 года
 Дольмен Мезон-де-ла-Вьей. Исторический памятник 1956 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта